Le canapé est un siège.
 En histoire, le canapé est le nom donné aux doctrinaires, sous la Restauration, parce que  (Littré).
 En cuisine, le canapé est une tranche de pain de mie taillée en rectangle, frite ou grillée ; son épaisseur et sa taille varient suivant le mets qu'on y dépose.
 Georges Canape (1864-1940), relieur français.
 Jean-François Canape (1945-2012) est un trompettiste et bugliste de jazz et de musique contemporaine français.